Force steht für 

 Force, eine Gemeinde in der italienischen Region Marken
 Forcé, eine westfranzösische Gemeinde
 Force (Achterbahnmodell), eine Serie von Achterbahnen
 Force, der frühere Name der schwedischen Band Europe
 Force Motors, ein indischer Nutzfahrzeughersteller
 die Kurzform von Force Attack, einem Punk-Festival
 Force H war ein britischer Marineverband 
 Force K war ein britischer Marineverband 
 Force Z war ein britischer, australischer Marineverband
 Force (Magie), Methode in der Zauberkunst zur Manipulation einer vermeintlich freien Auswahl eines Zuschauers

Force oder Da Force ist der Familienname folgender Personen:

 François Louis Nompar de Caumont de La Force (1802–1880), französischer Forschungsreisender
 Gail Force (* 1966; eigentlich: Heidi Lynn Beeson), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gene Force (1916–1983), US-amerikanischer Rennfahrer
 John Force (* 1949), US-amerikanischer Drag Racer, mehrfacher NHRA-Champion, Rennstallbesitzer und Geschäftsmann
 Laura de Force Gordon (1838–1907), amerikanische Anwältin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Manning Ferguson Force (1824–1899), US-amerikanischer Jurist
 Peter Force (1790–1868), US-amerikanischer Politiker
 Ricardo Da Force (1967–2013), britischer Rapper und DJ

Siehe auch: